Monsieur oder Messere steht für:

 Monsieur (Anrede), französische Anrede für „Herr“
 Monsieur (Lied), Popsong (1962) von Karl Götz
 Monsieur (Film), Film (1964) mit Jean Gabin und Liselotte Pulver
 Monsieur (Titel), Titel des jeweils ältesten Bruders der Könige von Frankreich